Paulding County Courthouse ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Paulding County Courthouse (Georgia), ID-Nr. 80001218
 Paulding County Courthouse (Ohio), ID-Nr. 74001589